100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Złoty medal zdobył Amerykanin Caeleb Dressel, który czasem 47,17 poprawił rekord swojego kraju. Srebro wywalczył rodak Dressela, Nathan Adrian (47,87). Trzecie miejsce zajął Francuz Mehdy Metella (47,89).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się 26 lipca o 9:45.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 26 lipca o 17:41.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 27 lipca o 17:51

Przypisy 

M